De 2. Bundesliga 1982/83 was het negende seizoen van het tweede niveau in het Duits voetbal. De kampioen en vicekampioen promoveerden meteen, de nummer drie kon via een eindronde met de nummer zestien uit de Bundesliga nog promoveren.

Eindstand

Topscorers

Play-offs

Statistieken

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1982/83 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

Duits competitievoetbal 1982/83
Seizoen 1982/83